Johannes ter Pelkwijk (1769-1834), Nederlands staatsman
 Gerhard Abraham Willem ter Pelkwijk (1882-1964), burgemeester van Utrecht
 Ter Pelkwijkpark, een park vernoemd naar Johannes Ter Pelkwijk